Ahmad Abbud – imprenditore egiziano
 Ibrahim 'Abbud – generale e politico sudanese
 Karimeh Abbud – fotografa palestinese